migración griega puede referirse a:
 La migración procedente de Grecia.
 La colonización griega de la edad antigua.
 La diáspora griega de edad contemporánea.